Кадрирование (от  — кадр) при фото-, кино- и видеосъёмке — выбор точки съёмки, ракурса и направления съёмки, а также угла зрения и типа объектива для получения необходимого размещения объектов в поле зрения видоискателя аппаратуры и на итоговом изображении.

При кино- и видеосъёмке кадрирование выбирается намного тщательнее, нежели при фотосъёмке на негативную плёнку или цифровую фотокамеру, так как возможности исправления неточностей кадрирования отснятого киноизображения гораздо хуже, нежели у одиночного кадра фотоизображения.

Кадрирование при печати или редактировании изображения — выбор границ и формата фотографического изображения, имеющегося на негативе, слайде или файле, содержащем изображение. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения.

Кадрирующая рамка — устройство, удерживающее фотобумагу на столе фотоувеличителя в выравненном состоянии и правильном положении.

Кадрирование в полиграфии — выделение части кадра, оригинального изображения, используемой для представления его в полосе издания. Как правило, с увеличением.

Кадрирование в интернете — усечение большой фотографии до того момента, когда останется только нужный объект.

Назначение 
Позволяет оставить за пределами кадра всё несущественное, мешающее восприятию изображения, случайные объекты. Кадрирование обеспечивает создание определённого изобразительного акцента на сюжетно важной части кадра.

5 марта 1960 года фотограф кубинской газеты «Revolución» Альберто Корда фотоаппаратом Leica M2 сделал всемирно известную фотографию «Героический партизан», на которой изображён кубинский революционер Эрнесто Че Гевара.

Примечания

Литература 
 

Фототермины